Schwingenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schwingenstein (1919–1997), deutscher Jurist, Diplom-Volkswirt und Verleger
 August Schwingenstein (1881–1968), deutscher Journalist, Verleger und Politiker (CSU)
 Christoph Schwingenstein (* 1945), deutscher Klassischer Archäologe, Lexikonredakteur, Verleger, Erbe und Unternehmer